Эспаньяк — французская коммуна в регионе Лимузен.
 д'Эспаньяк, Марк Рене (Marc René d’Espagnac; 1740—1794) — аббат; член и секретарь Якобинского клуба, поставщик в армии Дюмурье, наживший на этом огромное состояние; его махинации разбирались на процессе дантонистов, — некоторые из них были замешаны в его аферах; был гильотирован 5 апреля 1794.
 Эспаньяк, Фредерика (род. 1972) — французский политик.